12-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 11-12 мая 1979 года в Копенгагене (Дания). В нём приняли участие 58 гимнасток из 21 страны.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1979
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Май 1979 года
Спорт в Дании в 1979 году
Спортивная гимнастика
Международные соревнования по гимнастике в Дании
Чемпионаты Европы в Дании